2 miejscowości w Polsce:
 Mądroszki – przysiółek w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Mądroszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów